Kusuma ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Budi Kusuma (* 1968), indonesischer Badmintonspieler
 Stenny Kusuma (* 1986), indonesischer Badmintonspieler

Kusuma bezeichnet ferner:
 Kusuma (Rajasthan), ein Dorf im Sirohi-Distrikt im indischen Bundesstaat Rajasthan